Данку́р () — многозначное слово французского происхождения.

География 
 Данкур— французская коммуна в департаменте Приморская Сена.

Фамилия 
 Данкур, Луи (1725—1801) — французский актёр и либреттист.
 Данкур, Флоран Картон (1661—1725) — французский драматург и актёр.

См. также 
 Марест-Данкур